Mardschanischwili ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Konstantinowitsch Mardschanischwili (1903–1981), sowjetischer Mathematiker
 Kote Mardschanischwili (1872–1933), georgischer Theaterdirektor

Mardschanischwili steht für:
 Mardschanischwili (Metro Tbilissi), Station der Metro Tbilissi